Handsworth – dzielnica Birmingham
 Handsworth – dzielnica Sheffield